— японский футболист.

Карьера 
Ядзима начал профессиональную карьеру в клубе второго дивизиона Джей-лиги «Кавасаки Фронтале». За два сезона он провёл только один матч в составе первой команды, после чего подписал контракт с клубом «Симидзу С-Палс». В «Симидзу» Ядзима сразу же стал игроком основы, заняв место в атакующей линии команды вместе с южнокорейцем Чо Джэ Джином. Ему удалось забить свой первый гол в Джей-лиге в апреле 2006 года в матче против клуба «Гамба Осака».

В январе 2009 года вернулся в «Кавасаки Фронтале».

Клубная статистика 
Последнее обновление: 10 марта 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале»
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2010)
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2009)
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2005)
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2004)

Футболисты Японии
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Киото Санга»